Robert Stevenson (ingenieur), een Schots ingenieur
 Robert Stevenson (regisseur), een Brits filmregisseur
 Robert Stevenson (acteur), een Amerikaans acteur
 Robert Lindsay (acteur), voluit Robert Lindsay Stevenson, een Brits acteur